White Mountains (deutsch „Weißes Gebirge“) ist der Name folgender Gebirge in den Vereinigten Staaten:

 White Mountains (Alaska), Alaska
 White Mountains (Arizona), Arizona
 White Mountains (Idaho), Idaho
 White Mountains (Kalifornien), Kalifornien
 White Mountains (New Hampshire), New Hampshire
 White Mountains (Washington), Washington

Siehe auch:
 White Mountain